Herti steht für verschiedene Orte in der Schweiz:

im Kanton Aargau
 ein Teil der Gemeinde Staffelbach AG

im Kanton Bern
 ein Teil der Gemeinde Herbligen 
 ein Teil der Gemeinde Matten bei Interlaken
 ein Teil der Gemeinde Röthenbach bei Herzogenbuchsee
 ein Teil der Gemeinde Walliswil bei Wangen

im Kanton Glarus
 ein Teil der Gemeinde Luchsingen

im Kanton Graubünden
 ein Teil der Gemeinde Untervaz

im Kanton Nidwalden
 ein Teil der Gemeinde Buochs
 ein Teil der Gemeinde Emmetten

im Kanton Schwyz
 Herti (Unteriberg), Gemeindeteil von Unteriberg

im Kanton St. Gallen
 ein Teil der Gemeinde Grabs SG 
 ein Teil der Gemeinde Vilters-Wangs

im Kanton Thurgau
 ein Teil der Gemeinde Lommis

im Kanton Uri
 zwei Ortsteile der Gemeinde Unterschächen

im Kanton Zug
 Herti (Stadt Zug), Quartier von Zug (Stadt)

im Kanton Zürich
 ein Teil der Gemeinde Gossau ZH
 ein Teil der Gemeinde Kappel am Albis
 ein Teil der Gemeinde Laufen-Uhwiesen
 ein Teil der Gemeinde Otelfingen
 ein Teil der Gemeinde Uster

HERTIE steht für:
 BAE HERTI, britisches unbemanntes Flugzeug

Siehe auch:
 Stadion Herti
 Härti
 Hertie

Abkürzung